Antonio Veranzio (1504-1573) – cardinale italiano, zio di Fausto
Fausto Veranzio (1551-1617) – umanista, vescovo, filosofo, inventore e storico italiano